USS Block Island je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Block Island (CVE-21) 
 USS Block Island (CVE-106)

Block Island